Віль-Савуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віль-Савуа на сайті французького Національного інституту географії
 Віль-Савуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віль-Савуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віль-Савуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віль-Савуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена